Ivo Stefanoni – ex canottiere italiano
 Pietro Stefanoni – editore, antiquario e collezionista italiano
 Tino Stefanoni – pittore e scultore italiano